Albert Adamkiewicz – anatomista polacco
 Edmund Adamkiewicz – calciatore tedesco
 Patrycja Adamkiewicz – taekwondoka polacca